El término Hauptmann puede referirse a:

Hauptmann, una palabra alemana generalmente traducida como capitán;
Bruno Hauptmann (1899-1936), un militar, carpintero y criminal alemán;
Gerhart Hauptmann (1862-1946), un dramaturgo, novelista y poeta alemán;
Moritz Hauptmann (1792-1868), un compositor, profesor y teórico musical alemán.